Příjmení Fox mohou nosit následující osobnosti:

 Alicia Fox (* 1986) – americká modelka a wrestlerka
 Cameron Fox (1977–2014) – americký pornoherec
 Edward Fox (* 1937) – britský herec, bratr Jamese
 Eytan Fox (* 1964) – izraelský režisér
 Gardner Fox (1911–1986) – americký spisovatel
 George Fox (1624–1691) – anglický mystik, zakladatel kvakerství
 George E. Fox (* 1945) – americký biolog
 Charles James Fox (1749–1806) – britský politik
 James Fox (*1939) – britský herec, bratr Edwarda
 Jamie Foxx (* 1967) – americký herec
 Jessica Foxová (* 1994) – australská vodní slalomářka, kajakářka a kanoistka
 Jorja Fox (* 1968) – americká herečka
 Matthew Fox (* 1965) – americký herec
 Matthew Fox (duchovní) (* 1940) – americký episkopální duchovní
 Megan Fox (* 1986) – americká herečka a modelka
 Michael Fox – více různých osobností (rozcestník)
 Michael J. Fox (* 1961) – kanadský herec
 Samantha Fox (* 1966) – britská modelka a zpěvačka
 Stephen Fox (1627–1716) – anglický politik a finančník
 Terry Fox (1958–1981) – mladý sportovec trpící rakovinou kostí, kanadský národní hrdina
 Vicente Fox (* 1942) – prezident Mexika, zvolen v prezidentských volbách v roce 2000
 Vivica A. Fox (* 1964) – americká herečka

fiktivní postavy
 Tecumseh Fox – literární postava detektiva z díla Rexe Stouta

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení